

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Wielkopole – część miasta Tuszyn
 Wielkopole – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Wielkopole – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Wielkopole – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno 
 Wielkopole – przysiółek wsi Rudniki w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Wielkopole – część wsi Łęgonice Małe w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Wielkopole – część wsi Pustelnik w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Wielkopole – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia 
 Wielkopole – przysiółek wsi Nowy Dwór w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Wielkopole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew

Inne 
 Wielkopole – dzielnica Kielc
 Wielkopole – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Wielkopole – al. Wielkie Pole – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim

Zobacz też 
 Jawory-Wielkopole